Ivan Cesar je lahko:

 Ivan Cesar, slovenski podobar
 Ivan Cesar, slovenski gledališki igralec in pedagog
 Ivan Cesar, hrvaški literarni zgodovinar, slovenist in politik